Спасс — топоним:

См. также 
 Спас